Ба́гмут — українське прізвище.

Відомі носії 
 Багмут Володимир Миколайович — радянський футболіст.
 Багмут Григорій Адріанович
 Багмут Іван Адріанович (1903–1975) — український письменник.
 Багмут Йосип Адріанович (1905-1968) — український мовознавець, перекладач, кандидат філолологічних наук. 
 Багмут Алла Йосипівна (1929) — український мовознавець, славіст, доктор філологічних наук.

Українські прізвища